Gary Locke puede referirse a:

 Gary Locke (1950-), político estadounidense.
 Gary Locke (1954-), futbolista británico.